Сезон 2006—2007 гонок серии «А1 Гран-при» — второй сезон гоночной серии «А1 Гран-при». В нём зарегистрировано 11 Гран-при (которые запланированы к проведению в 10 странах) и 23 команд-участниц, каждая представляющая свою страну. Сезон начался с 1 октября 2006 на кольце Зандворт, закончился 29 апреля 2007 года в Брендс-Хетч. Сезон выиграла команда Германии (128 очков).

Все команды в этом сезоне используют шасси «Лола» (), двигатели «Зайтек» ( фирмы Zytek Engineering) и шины «Купер Эйвон» ( фирмы Cooper Tire & Rubber Company).

Национальная команда России в этом сезоне А1 не участвует. Ни один российский телеканал не транслирует гонки этого сезона в прямом эфире.

Расписание сезона 
Каждый Гран-при проводится с пятницы во воскресенье. В пятницу проходят две сессии свободных заездов, в субботу — ещё один час свободных заездов и квалификация, в воскресенье — короткая («спринт») и главная гонки.

В таблице в качестве даты Гран-при указывается дата соответствующего воскресенья, то есть дата короткой и длинной гонки.

Перед началом этого сезона в регламент были внесены некоторые изменения:
 Промежуток времени между короткой и главной гонкой был увеличен до 3,5 часов
 Время короткой гонки — около 20 минут, а длинной — около 70 минут
 Очки в короткой гонке набирает лишь шестёрка лучших

 Бразильская девятая гонка, которая была заявлена в календаре на 18 марта 2007 года была отменена из-за проблем с телетрансляцией.

Положение в чемпионате 
 За каждый Гран-при команда может набрать очки, которые прибавляются к общему числу очков команды в борьбе за Кубок мира.
 За короткую гонку очки начисляются первым 6 командам: от 6 очков за победу до 1 очка за 6-е место.
 За главную гонку очки начисляются первым 10 командам: от 10 очков за победу до 1 очка за 10-е место. Именно по её результатам распределяются призовые деньги.
 Также 1 очко даётся за лучший круг по результатам обоих гонок.

В таблице представлено текущее положение в чемпионате всех команд, а также количество очков, набранное в каждом Гран-при. Победа в короткой гонке выделена жёлтым цветом, победа в главной гонке — красным, победа в обеих гонках — оранжевым.

Если команда не участвовала в Гран-при, это отмечено знаком «—».

Лучший круг по итогам двух гонок отмечен знаком «*».

Команды 
Ниже перечислены составы команд, участвующих в сезоне 2005—2006 гг.

Инциденты на Пекинской трассе 
Во время проведения Гран-при Китая на улицах Пекина возникли некоторые проблемы с трассой.

Так, слишком узкая «шпилька», один из поворотов трассы в конце прямой возвращения, в котором пилоты разворачивали направление своего движения на 180 градусов, не позволяла безопасно преодолевать себя. Большинство машин выходили из неё слишком широко, а некоторые даже останавливались, даже при минимальной скорости, что привело к остановке сессии (пятничной практики) красными флагами.

За ночь организаторы переделали трассу, расширив радиус поворота в шпильке и укоротив слишком длинную прямую примерно наполовину. Это оказалось не слишком большим увеличением безопасности прохождения шпильки, поскольку гонщики по-прежнему выходили из шпильки слишком близко к бетонному ограждению въезда на пит-лейн.

Помимо этой проблемы в субботней квалификации явно обозначилась иная. Крышки канализационных люков создавали помеху для слишком сильно «прижатых» к земле болидов. Опасность для машин представляли также рекламные щиты, плохо закреплённые в некоторых местах трассы. Квалификация была достаточно быстро свёрнута, а стартовый позиции определены по первым минутам пятничной практики.

Было объявлено, что обе гонки начнутся в режиме машины безопасности. Обе гонки оказались скучными до событий, особенно это относится к первой гонке («спринту»), которая полностью прошла в режиме машины безопасности из-за того, что одну из вылетевших с трассы машин не смогли эвакуировать.

Первоапрельская шутка 
1 апреля 2006 года руководство серии гонок А1 выпустило пресс-релиз, содержащий шуточное расписание гонок этого сезона (2006-7). Он содержал, в частности:
 ночную гонку в Лапландии
 Гран-при США в Багдаде
 Гонка в Средиземье на автодроме «Кольцо»
 Гонка по «улицам» Венеции
 Гонка по горным дорогам Тибета (причём первая половина машин начнёт гонку с вершины, а вторая половина от подножья)
 Гонка кубка Икеа в Нарнии (причём для этой гонки болиды будут доставляться в разобранном виде и перед гонкой будет выделено дополнительное время на их сборку)
 Также предусматривалась гонка в южных кварталах Лос-Анджелеса.

См. также 
 А1 Гран-при

Сезоны А1
2006
25